Ля́пкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Ляпкин, Анатолий Гордеевич (1917—1993) — Герой Советского Союза.
 Ляпкин, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — российский и казахстанский футболист.
 Ляпкин, Юрий Евгеньевич (род. 1945) — советский хоккеист.

См. также 
 Аммос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин